Shihe bezeichnet:
 
 Shihe (Xinyang) (浉河区), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Xinyang in der chinesischen Provinz Henan
 Shihe (Yeji) (史河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yeji der bezirksfreien Stadt Lu'an in der chinesischen Provinz Anhui
 Shihe (Jinzhou) (石河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jinzhou in der chinesischen Hafenstadt Dalian